È il primo torneo dal 2008, dopo che l'evento del 2020 è stato annullato a causa della pandemia di COVID-19.

In finale Ljudmila Samsonova ha sconfitto Belinda Bencic con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Bianca Andreescu (secondo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)

  Belinda Bencic (finale) 
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale) 
  Viktoryja Azaranka (semifinale) 
  Karolína Muchová (primo turno)

Wildcard 

  Anna Kalinskaja (primo turno)

  Andrea Petković (primo turno)

Qualificate 

  Jule Niemeier (primo turno)
  Magdalena Fręch (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)

  Asia Muhammad (primo turno) 
  Hailey Baptiste (primo turno, ritirata) 
  Ljudmila Samsonova (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bett1 Open 2021